|-
| 131601 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131602 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131603 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131604 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131605 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131606 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131607 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131608 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131609 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131610 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131611 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131612 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131613 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131614 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131615 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131616 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131617 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131618 - ||  || 7 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131619 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131620 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131621 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131622 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131623 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131624 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131625 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131626 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131627 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131628 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131629 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131630 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131631 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131632 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131633 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131634 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131635 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131636 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131637 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131638 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131639 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131640 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131641 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131642 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131643 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131644 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131645 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131646 - ||  || 14 decembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 131647 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131648 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131649 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131650 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131651 - ||  || 14 decembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131652 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131653 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131654 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131655 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131656 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131657 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131658 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131659 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131660 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131661 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131662 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131663 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131664 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131665 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131666 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131667 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131668 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131669 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131670 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131671 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131672 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131673 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131674 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131675 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131676 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131677 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131678 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131679 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131680 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131681 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131682 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131683 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131684 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131685 - ||  || 10 decembrie 2001 ||  || 
|-
| 131686 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131687 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131688 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131689 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131690 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131691 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131692 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131693 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131694 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131695 - ||  || 9 decembrie 2001 ||  || , , 
|-
|  ||  || 9 decembrie 2001 || Mauna Kea || S. S. Sheppard, J. T. Kleyna, D. C. Jewitt
|-
|  ||  || 11 decembrie 2001 || Mauna Kea || , , D. C. Jewitt
|-
| 131698 - ||  || 7 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131699 - || 2001 YA || 16 decembrie 2001 || Oaxaca || 
|-
| 131700 - || 2001 YN || 17 decembrie 2001 ||  || , 
|-